Suzuki Every

Patronyme 

 Henry Every (1659-1696), est l'un des plus fameux flibustiers anglais.
Patronyme anglais